Судома:

 Судома — река в России, протекает в Псковской области.
 Судома — посёлок станции в Дедовичском районе Псковской области, Сосонская волость.
 Судома — железнодорожная станция Санкт-Петербург-Витебского отделения Октябрьской железной дороги в Дедовичском районе Псковской области.
 Судома — гора, вершина Судомской возвышенности.